Bingo může být:

 Bingo (karetní hra) – karetní hra
 Bingo (loterijní hra) – loterijní hra
 Bingo (pořad) – český televizní pořad
 Bingo! – album skupiny Steve Miller Band
 Bingo Gazingo (1924–2010) – americký básník